Прво светско првенство у рукомету 1938. одржано је у Немачкој од 5. фебруара до 6. фебруара у организацији ИАХФ.

На првенству су учествовале само 4 репрезентације:Немачка, Шведска, Аустрија и Данска. Одиграо се турнир по једноструком бод систему (свако са сваким једну утакмицу).

Резултати

Коначан пласман 

Легенда: И=играо, П=победа, Н=нерешеноГ=пораз, ДГ=дати голови, ПГ=примљени голови

Победнички тим 
Karl Herbolzheimer, Herbert Schmid, Gerd Brüntgens, Walter Hömke, Hans Keiter, Kurt Lubenow, Kurt Mahnkopf, Hans Obermark, Günther Ortmann, Gerd Schauer, Will Steininger, Hans Theilig, Adolar Woczinski, Philipp Zimmermann. Тренер: Günther Otto Kaundynia

Види још 
 Светско првенство у рукомету

Спољашње везе 
 Службени резултати

Светско првенство у рукомету
Рукомет у Немачкој
Спорт у 1938.